Johnny Aubert peut désigner :
 Johnny Aubert (né en 1980), pilote de moto-cross, Enduro et rallye-raid français ;
  (1889-1954), pianiste suisse.

Voir aussi